Khubilai ou Kubilai (Mongol, mongol cyrillique :  « Fortuné »), parfois retranscrit en français par Qubilaï ou Qoubilaï, était un général mongol, un des  de Gengis Khan, avec Djelmé, Djebé et Subötaï.

Bibliographie

Notes et références 

Personnalité mongole du XIIe siècle
Personnalité mongole du XIIIe siècle
Date de naissance non renseignée (XIIe siècle)
Date de décès non renseignée (XIIIe siècle)